Rabennest bezeichnet
 ein Gebiet des Stadtteils Johannistal in Hemer, Deutschland
 eine Schlucht bei Einsiedeln, Schweiz
 einen Weiler der Gemeinde Poppenhausen (Wasserkuppe)
 Rabennest (Darmstadt), ein Berg in der Waldgemarkung Darmstadt